El término coche puede referirse a:

Vehículos 

Automóvil, generalmente
Automóvil de turismo, un tipo de automóvil destinado al transporte de personas, con al menos cuatro ruedas y un máximo de nueve plazas incluido el conductor.
Coche de bomberos, vehículo empleado por los bomberos para luchar contra el fuego.
Coche de policía, automóvil utilizado por la policía en sus labores de patrulla.
Coche de vapor, automóvil que se mueve por un motor de vapor.
Coche de seguridad, vehículo de la organización, exclusivo en circuitos de carreras.
Coche fúnebre vehículo que se utiliza para transportar el féretro que contiene los restos mortales de una persona.
Coche de pedales, vehículo de cuatro ruedas de propulsión humana.
Microcoche, automóvil especialmente pequeño.
Coche bomba, vehículo motorizado en cuyo interior se ha colocado una bomba o artefacto explosivo.
Limusina, Coche de lujo, con una grande longitud.
 Coche de caballos, vehículo tirado por caballos.
 Coche ferroviario, material rodante utilizado en el ferrocarril para el transportarse de personas.
Coches de choque, atracción de feria en la que diferentes coches se chocan entre ellos.
coche eléctrico, todo aquel vehículo que este impulsado por uno o varios motores alimentados por una fuente de energía eléctrica posteriormente transformada en energía cinética, sea recargada o no a través de la red.

Otros 
Sillita de coche, sistema de retención idóneo cuando los niños viajan en coche.
 Isla de Coche, isla venezolana en el mar Caribe.
Coche, una de las estaciones de la línea 3 del Metro de Caracas.
 Puerco o cerdo, en Guatemala.
El coche de pedales, película española de 2004.